Il doppio del torneo di tennis WTA Swiss Open 1983, facente parte del Virginia Slims World Championship Series 1983, ha avuto come vincitrici Christiane Jolissaint e Marcella Mesker che hanno battuto in finale Petra Delhees-Jauch e Patrícia Medrado 6-2, 3-6, 7-5.

Teste di serie 

 Ivanna Madruga-Osses /  Catherine Tanvier (secondo turno)
 Kathy Horvath /  Yvonne Vermaak (quarti di finale)
 Bonnie Gadusek /  Paula Smith (secondo turno)
 Lucia Romanov /  Virginia Ruzici (primo turno)

 Iva Budařová /  Marcela Skuherská (quarti di finale)
 Chris O'Neil /  Pam Whytcross (primo turno)
 Beverly Mould /  Liz Smylie (primo turno)
 Sandy Collins /  Renáta Tomanová (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

WTA Swiss Open 1983